Raton peut faire référence:
 au petit du rat.
 aux ratons, les animaux du genre Procyon, des mammifères de l'ordre des carnivores,
 à Boca Raton, une ville américaine,
 au terme péjoratif, désignant un Maghrébin,
 à La Famille Raton, dans les œuvres de Jules Verne,
 à Raton, un cours d'eau des Alpes-Maritimes,
 à Raton, une localité du comté de Colfax au Nouveau-Mexique, traversée par l'Interstate 25,
 Raton et Ratton est un nom de famille dont :
 Charles Ratton 1895-1986
Ratón peut faire référence à :
 souris, en espagnol
 Isla Ratón, une ville du Venezuela

Voir aussi 
Ratonnade

es:Ratón